

Participantes 

Participaram do Campeonato Estadual do Rio da Segunda Divisão em 1913, as seguintes agremiações:

 Andarahy Athletico Club, do bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro
 Carioca Football Club, do Jardim Botânico, Rio de Janeiro
 Cattete Football Club, do bairro do Catete, Rio de Janeiro
 Esperança Football Club, do bairro do Bangu, Rio de Janeiro
 Club Athletico Guanabara, do bairro das Laranjeiras, Rio de Janeiro
 Club Athletico Itamaraty, do bairro do Catete, Rio de Janeiro
 Paulistano Football Club, do centro da cidade, Rio de Janeiro
 Sport Club Rio Branco, do bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro
 Villa Isabel Football Club, do bairro de Vila Isabel, Rio de Janeiro

O Verein Für Bewegungsspiele, clube que era filiado, não chegou a disputar a 2ª divisão.

Premiação

Ver também 
 Confederação Brasileira de Futebol
 Campeonato Brasileiro
 Copa do Brasil
 Clubes brasileiros de futebol

1913
Campeonato Carioca de Futebol de 1913‎